Первая лига 1953 () — 19-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 15 марта 1953 года и закончился 8 ноября 1953 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1953 на rsssf.com 

1953
Польша
1953 год в Польше